Museo Fabergé – museo legato alla Maison Fabergé ubicato a Baden Baden, nel Baden-Württemberg occidentale in Germania
 Museo Fabergé – museo legato alla Maison Fabergé ubicato a San Pietroburgo in Russia